APAC puede referirse a:

 Asia-Pacífico, parte del mundo que se encuentra dentro o cerca del océano Pacífico occidental.
 Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados,  ONG de ayuda al sistema judicial brasileño.
 Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro,  asociacións portuguesa.
 Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia, academia de Francia.
 Distrito de Apac, distrito de Uganda.